Burgundština je název pro dva rozdílné jazyky:
 Burgundština (germánský jazyk) – mrtvý germánský jazyk
 Burgundština (románský jazyk) – románský jazyk patřící k oïlským jazykům